MAN og man har flere forskellige betydninger:

 Isle of Man – ø i det Irske Hav
 Man (Elfenbenskysten) – en by i det vestlige Elfenbenskysten
 MAN AG – tysk lastbilfabrik og industrikoncern
 MAN (datalogi) – begreb i databehandling
 Man page – brugermanual tilknyttet UNIX og UNIX-like systemer.
 MAN B&W Diesel A/S – tidligere Burmeister & Wain, nu dieselmotorfabrik.
 Burmeister & Wain – maskin- og skibsbyggeri.
 Man (manke) – del af en hests manke
 Man – en ubestemt person eller en ubestemt gruppe af personer. Ordet kan dog også bruges spøgefuldt og faktisk betegne en bestemt person, f.eks. "man har nok sovet for længe i dag?"